Луивил (Квебек)
 Луивил (Кентаки)
 Луивил (Охајо)